hrabstwo Baker (ang. Baker County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Baker (ang. Baker County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Baker (ang. Baker County) w USA, w stanie Oregon